(engl.) bezeichnet
 Hauptverkehrszeit im Straßen- und Schienenverkehr 
 Hauptverkehrsstunde in der Telekommunikation
 Rush Hour (Spiel), ein Denkspiel und Schiebepuzzle
 Rushhour (Computervirus), ein experimentelles Computervirus 

Action-Komödien-Filmreihe mit Jackie Chan und Chris Tucker:
 Rush Hour (Film)  1998
 Rush Hour 2
 Rush Hour 3

US-amerikanische Fernsehserie, die auf den Filmen basiert:

 Rush Hour (Fernsehserie)

Siehe auch:

 Rush-Hour des Lebens, in Familienpolitik und Soziologie eine Lebensphase vom Berufseinstieg bis zur Lebensmitte, einschließlich der Familiengründungsphase